Ludwig Lindenschmit henviser til:

 Ludwig Lindenschmit den ældre (1809-1893) – tysk arkæolog
 Ludwig Lindenschmit den yngre (1850-1922) – tysk arkæolog